Vitinho kan verwijzen naar de bijnaam van de volgende Braziliaanse voetballers:

 Victor Alexander da Silva
 Victor Vinícius Coelho dos Santos